Kłopotnica – wieś  w województwie dolnośląskim, w powiecie lwóweckim, w gminie Mirsk
 Kłopotnica – część wsi Pielgrzymka w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, w gminie Osiek Jasielski
 Kłopotnica – potok, lewobrzeżny dopływ Wisłoki